Хе́йно Ха́нсович Па́рик (; род. 1929) — советский и эстонский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда, директор опорно-показательного совхоза «Тарту» имени 50-летия СССР.

Биография 
Родился 16 апреля 1929 года в исторической области Сакала, ныне Эстонии.

Занимался общественной деятельностью, был депутатом Верховного Совета СССР 11-го созыва.

В настоящее время проживает в Эстонии.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1987).
 Награждён орденами Ленина (1981, 1987), Трудового Красного Знамени (1973), а также другими наградами СССР и Эстонии.
 Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1975) — за разработку и внедрение прогрессивной технологии в мясном и молочном животноводстве на примере Эстонской ССР.

Примечания

Ссылки 
 Tartu näidissovhoosi direktor Heino Parik 
 Eesti rahvusbibliograafia  
 ПАРИК Хейно Хансович

Делегаты XXVI съезда КПСС